Palca – città della Bolivia
 Palca – città del Perù
 Palcaraju – montagna del Perù